Юрий Иса́ев:
 Исаев, Юрий Алексеевич (1937—1992) — советский Генеральный директор производственного объединения «АвтоУАЗ», народный депутат СССР.
 Исаев, Юрий Олегович (род. 1972) — депутат Государственной Думы РФ пятого созыва.
 Исаев, Юрий Николаевич (род. 1969) — российский языковед, ректор Чувашского республиканского института образования.